Az 1954–1955-ös Nationalliga A volt az 58. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a La Chaux-de-Fonds volt. A szezont újra a La Chaux-de-Fonds csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság